En anglais américain, le terme , ou , signifie « la colline aux bottes » et désigne un cimetière où sont enterrées les personnes mortes « avec leurs bottes » (), c'est-à-dire violemment, principalement dans des échanges de tirs.

Il désigne plusieurs lieux :
 l'ancien cimetière de Tombstone (Arizona) (abandonné en 1886), où sont enterrées les victimes de la fusillade d'OK Corral de 1881 ; il est mentionné sous ce nom dans la chanson de Frankie Laine Gunfight at O.K. Corral (musique du film Règlements de comptes à OK Corral) ;
 le Boot Hill Museum de Dodge City (Kansas), à l'emplacement de l'ancien cimetière ; c'est a priori le premier cimetière à avoir porté ce nom ;
 le cimetière de Deadwood (Dakota du Sud) ;
 cimetières de Tilden (Texas), Skagway (Alaska), , Virginia City (Nevada).

Le terme sert de titre à plusieurs œuvres de fiction :
 Boot Hill, titre anglais d'un film italien de Giuseppe Colizzi de 1969 (titre original : ) et sorti en France sous le titre La Colline des bottes ;
 Boot Hill, un jeu de rôle publié en 1975 ;
 Boot Hill, un jeu d'arcade sorti en 1977 ; c'est la suite de Gun Fight ;
 Boot Hill est le titre d'une chanson interprétée entre autres par Johnny Winter et Stevie Ray Vaughan ;
 The Ballad of Boothill est une chanson écrite par Carl Perkins en 1959 et enregistrée par Johnny Cash la même année.
Par ailleurs, Boot Hill Bowl était le nom d'une compétition universitaire de  qui s'est déroulée à Dodge City de 1970 à 1980.

Sources 

Homonymie